

Codici 
 ERE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Erave (Papua Nuova Guinea)

Geografia 
 Ere – antico comune della Vallonia, ora parte di Tournai (Belgio)

Altro 
 Lingua ere (codice ISO 639-3 twp)

Pagine correlate
 ERA